Het Hawaii Open is een golftoernooi dat deel uitmaakt van de Amerikaanse PGA Tour. Het toernooi bestaat officieel sinds 1965 en staat sinds 1999 bekend als het Sony Open in Hawaii. De resultaten tellen mee voor de FedEx Cup.

Sinds 1965 wordt het Open op de Waialae Country Club in Honolulu op Hawaii gespeeld, meestal in januari of februari.

Winnaars

Bijzondere deelnemers 
 Isao Aoki was in 1983 de eerste Japanse winnaar op de Amerikaanse Tour.
 Tadd Fujikawa was 16 jaar en 4 dagen toen hij in 2007 de cut haalde. Hij was de een na jongste op de PGA Tour. Ty Tryon was 16 jaar en 9 maanden toen hij de cut haalde in de Honda Classic van 2001. 
 Michelle Wie mocht in 2004, 2005, 2006 en 2007 meedoen op uitnodiging van een sponsor. Zij miste telkens de cut. In 2008 werd haar voormalige klasgenoot Alex Ching uitgenodigd. Laura Davies heeft ook een paar keer in een herentoernooi gespeeld, ook zonder succes.

Trivia 
 Van 1965 tot 1998 was de par van de golfbaan 72 en anno 1999 is de par 70.

Externe links 
  Website Hawaii Open
  Website PGA Tour

Golftoernooi in de Verenigde Staten
Golftoernooi van de Amerikaanse PGA Tour
Sport in Honolulu